

Patronyme 

 George Larner (1875-1949), athlète britannique spécialiste de la marche athlétique ;
 Jeremy Larner (né en 1937), écrivain, journaliste et scénariste américain ;
 Liz Larner (née en 1960), artiste et sculptrice américaine ;
 Monica Larner, critique de vin et auteure.

Voir aussi 
 Larne, ville portuaire et industrielle située sur la côte est du Comté d'Antrim en Irlande du Nord.